Jean Cardon ist der Name folgender Personen:

* Jean Cardon (Fußballspieler) (1916–2010), französischer Fußballspieler 
 Jean Cardon (Musiker, 1931) (1931–1990), französischer Akkordeonist 
 Jean-Baptiste Cardon (1760–1803), französischer Harfenist und Komponist
 Jean-Guillain Cardon (1732–1788), belgisch-französischer Violinist und Komponist